Poljice (Konavle)
 Poljice (Udbina)